La Vtoroj divizion 2006 (in russo: Seconda divisione 2006) è stata la 15ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Dopo anni di decremento nel numero di partecipanti, si assistì ad un lieve aumento, con le squadre che passarono da 78 a 81. Ciò dipese in gran parte dall'argamento del Girone Sud che passò da 13 a 17 partecipanti: la Lega, infatti, consentì a sei delle prime sette classificate del Girone Sud dei dilettanti (la sola Beslan BMK non partecipò) di iscriversi al campionato.

Rispetto alla stagione precedente mancavano all'appello le promosse , , ,  e  (vincitrici dei cinque gironi) e le ripescate  e  (migliori seconde). A queste vanno aggiunte le retrocesse , Saturn Naberežnye Čelny, ,  e , oltre alle squadre che rinunciarono ad iscriversi, come , ,  e .

In sostituzione dei citati club arrivarono dai dilettanti i neo promossi Fortuna Mytišči, , , , , , , , Kavkaztransgaz-2005 Izobil'nyj, ,  e , olre alle retrocesse dalla Pervyj divizion 2005, ovvero , ,  e , a cui si aggiunse il , che rinunciò alla categoria anche se non retrocessa. Da segnalare il ripescaggio dello  a completamento degli organici del Girone Est.

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nei Gironi Urali-Volga (inizialmente erano 14) ed Est c'erano solo 13 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre le retrocessioni variavano da girone a girone.

Avvenimenti
Prima dell'inizio della stagione il , neo retrocesso, rinunciò all'iscrizione. Nel Girone Ovest il  si ritirò dopo 10 giornate; nel Girone Urali-Volga l' si ritirò dopo 10 turni.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Tekstilščik-Telekom Ivanovo promosso in Pervyj divizion 2007.
Arsenal Tula retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak-MŽK Rjazan' promosso in Pervyj divizion 2007.
Saturn Egor'evsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak Vladikavkaz  promosso in Pervyj divizion 2007.
Tekstil'ščik Kamyšin retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Nosta Novotroick promosso in Pervyj divizion 2007.
Kryl'ja Sovetov-SOK retrocesso nei dilettanti.

Risultati

Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Zvezda Irkutsk promosso in Pervyj divizion 2007.
Zarja Leninsk-Kuzneckij retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2006
Pervyj divizion 2006
Kubok Rossii 2006-2007

Collegamenti esterni

2006
Calcio nel 2006